Гемон ( «кровавый») — персонаж древнегреческой мифологии. Сын фиванского царя Креонта. По версии эпоса, погиб последним из пытавшихся разгадать загадку Сфинкса. Его невестой была Антигона. В поэме Стация «Фиваида» убивает 6 врагов.

Согласно Софоклу, покончил с собой, заколовшись после смерти Антигоны. По версии трагедии Еврипида «Антигона», когда Креонт поручил ему убить Антигону, он спас её, поручив пастухам. Их сын Меон, когда вырос, пришёл в Фивы на игры, а Креонт узнал его. Геракл просил за Гемона, но безуспешно, и Гемон убил себя и Антигону. По версии, возлюбленный Геракла.

Действующее лицо трагедии Софокла «Антигона» и Еврипида «Антигона».

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Беотии
Вымышленные самоубийцы